Киквидзе, Василий Исидорович (1895—1919) — участник Гражданской войны, красноармеец.

Топонимы 
Киквидзе — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Киквидзенский район — муниципальный район в составе Волгоградской области.
Киквидзе — название станицы Преображенская Волгоградской области до 1998 года.

Другое 
 «Шальная пуля» (также в прокате как «Василий Киквидзе» или «Киквидзе») — исторический биографический художественный фильм 1980 года студии «Грузия-фильм».